Козия:
 Козия — монастырь в Румынии.
  — горный массив в Румынии.
  — национальный парк в Румынии.
  — река в Румынии.
 Козия — правитель Парадана (нынешний Пакистан).